Подмосковные вечера — название художественных произведений:

 «Подмосковные вечера» — песня композитора Василия Соловьёва-Седого на слова Михаила Матусовского.
 «Подмосковные вечера» — художественный фильм режиссёра Валерия Тодоровского (1994).
 «Подмосковные вечера» — игровое шоу, выходившее на Первом канале в 2016—2017 годах.